Der World Grand Prix war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 24. Oktober 1999 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal das Casino Rooms in Rochester (Kent).

Titelverteidiger war Phil Taylor, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde als Kombinationen aus K.-o.- und Rundenturnier gespielt.

Der Gruppenphase lag folgender Systematik zugrunde:

Spiel 1: Spieler A gegen Spieler B
Spiel 2: Spieler C gegen Spieler D
Spiel 3: Sieger von Spiel 1 gegen Sieger von Spiel 2 (Sieger erreicht das Viertelfinale)
Spiel 4: Verlierer von Spiel 1 gegen Verlierer von Spiel 2
Spiel 5: Sieger von Spiel 4 gegen Verlierer von Spiel 3 (Sieger erreicht das Viertelfinale)

In der Gruppenphase wurde im best of 5 sets-Modus gespielt. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 38.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde vom 20.–21. Oktober ausgetragen. Die Spiele wurden im best of 5 sets-Modus ausgetragen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

1999
Dartveranstaltung 1999
Sport (Borough of Medway)
Rochester (Kent)
Dartwettbewerb in England